A Equipe Finlandesa da Copa Davis representa a Finlândia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federação Finlandesa de Tênis/Suomen Tennisliitto.

Time atual

Equipe de 2009:
 Jarkko Nieminen
 Henri Kontinen
 Henri Laaksonen
 Harri Heliovaara

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe suomi)

Finlândia